Ostatni don – powieść autorstwa Maria Puzo
 Ostatni don – amerykański miniserial gangsterski z 1997 roku, ekranizacja powieści